Saumane (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Saumane (Alpy Górnej Prowansji) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże